Рафаел Надал је шести пут освојио турнир. У финалу је победио Фернанда Вердаска резултатом 6:0, 6:1.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (полуфинале)
  Рафаел Надал (победник)
  Енди Мари (друго коло)
  Марин Чилић (треће коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)
  Фернандо Вердаско (финалиста)
  Михаил Јужни (друго коло)
  Иван Љубичић ''(треће коло)

<li> Хуан Карлос Фереро (четвртфинале)
<li> Томаш Бердих (треће коло)
<li> Давид Ферер (полуфинале)
<li> Томи Робредо (треће коло)
<li> Станислас Вавринка (треће коло)
<li> Хуан Монако (друго коло)
<li> Јирген Мелцер (друго коло)
<li> Маркос Багдатис (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Монте Карло мастерс 2010.
Монте Карло мастерс – појединачно